Ligorio (Suriname), een dorp aan de Gran Rio in Suriname

 Personen
 Pirro Ligorio (1512/1514-1583), Italiaanse architect, kunstschilder en antiquair
 Ligorio López (1933–1993), Mexicaans voetballerfootballer
 Salvatore Ligorio (1948), aartsbisschop van Matera-Irsina
 Loren Ligorio (1955), Kroatische kunstschilder
 Daniel Ligorio i Ferrandiz (1975), Catalaanse pianist en muziekpedagoog
 Orsat Ligorio (1985), Kroatisch en Servische taalkundige